Kane kan syfta på:

 Kane (Command & Conquer) – fiktiv gestalt i dataspelet Command & Conquer
 Morgan Kane – fiktiv gestalt i en serie westernböcker
 Citizen Kane – film av Orson Welles (1941)
 Kane (oceansk mytologi) – gudinna inom Hawaiis mytologi
 Kane (fribrottare) (född 1967), amerikansk wrestlare
 Kane (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Kane County, Illinois – ett county i USA
 Kane County, Utah  – ett county i USA